Seguros Bolívar Open 2010 steht für folgende Tennisturniere in Kolumbien:

 Seguros Bolívar Open Bogotá 2010 in Bogotá
 Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2010 in Bucaramanga
 Seguros Bolívar Open Cali 2010 in Cali
 Seguros Bolívar Open Medellín 2010 in Medellín
 Seguros Bolívar Open Pereira 2010 in Pereira